Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Пем Шрайвер. Граф намагалася виграти календарний суперслем песля перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії, Відкритому чемпіонаті Франції, Вімблдонському турнірі і Відкритому чемпіонаті США), а також Олімпійських іграх.

Габріела Сабатіні виграла титул, перемігши у фіналі Шрайвер з рахунком 7–5, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (півфінал)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Кріс Еверт (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)

Сітка 

 Нотатка: фінал тривав до виграних трьох сетів, тоді як попередні кола - до двох.

Посилання 
 1988 Virginia Slims Championships Draw

V
Одиночний розряд